Mašnić ist der Familienname von

 Ilijas Mašnić (* 1957), bosnisch-herzegowinischer Basketballtrainer
 Neil Mašnić (* 2000), deutscher Basketballspieler